Dossevi ist der Familienname folgender Personen:
 Damiel Dossevi (* 1983), französischer Leichtathlet
 Mathieu Dossevi (* 1988), französisch-togoischer Fußballspieler
 Othniel Dossevi (* 1947), togoischer Fußballspieler
 Pierre-Antoine Dossevi (* 1952), togoischer Fußballspieler
 Thomas Dossevi (* 1979), togoisch-französischer Fußballspieler